Mrkoci Marka Marko

Rođen je 18. rujna 1918., godine u Poznanovcu, Hrvatsko zagorje, Hrvatska. Narodni heroj, partizan, komunist.

Mrkoci, Marko